Алькала — испанский футбольный клуб из города Алькала-де-Энарес.
 Алькала — испанский футбольный клуб из города Алькала-де-Гвадаира.